La saison 2018-2020 de léquipe de France de football fait suite à la Coupe du monde 2018 que les Bleus ont remportée.  Durant cette période la sélection française dispute, outre des matchs amicaux, des éliminatoires en vue de la qualification pour l'Euro 2020 (finalement reporté en 2021) mais aussi la première édition de la Ligue des nations, avec un nouveau trophée pour remplacer les matchs amicaux. 

En raison de la pandémie de Covid-19, cette campagne 2018-2020 prend fin en novembre 2019, avec la fin des éliminatoires de l'Euro 2020.

L'équipe

Effectif de 2019

Joueurs utilisés 

 
 
 Nombre de joueurs utilisés : 35

Buteurs 
8 buts       
 Olivier Giroud (, , , , , , , )
6 buts      
 Antoine Griezmann ( x2, , , , )
5 buts     
 Kylian Mbappé (,  x2, , )            
3 buts   
 Kingsley Coman ( x2, )
2 buts  
 Wissam Ben Yedder ( x2)
 Raphaël Varane ( x2)
1 but 
 Jonathan Ikoné ()
 Thomas Lemar ()
 Clément Lenglet ()
 Florian Thauvin ()
 Corentin Tolisso ()
 Samuel Umtiti ()
 Kurt Zouma ()
Contre son camp 
  Hólmar Örn Eyjólfsson

Passeurs 
8 passes 
  Antoine Griezmann
  : à Raphaël Varane
  : à Kylian Mbappé
  : à Thomas Lemar
  : à Kylian Mbappé
  : à Kingsley Coman
  : à Clément Lenglet
  : à Olivier Giroud
  : à Corentin Tolisso

3 passes 
  Kylian Mbappé
  x2 : à Samuel Umtiti et Antoine Griezmann
  : à Florian Thauvin

2 passes 
  Blaise Matuidi
  : à Kylian Mbappé
  : à Olivier Giroud
  Lucas Hernandez
  : à Antoine Griezmann
  : à Olivier Giroud

1 passe 
  Benjamin Mendy
  : à Olivier Giroud
  Paul Pogba
  : à Antoine Griezmann
  Thomas Lemar
  : à Kylian Mbappé
  Benjamin Pavard
  : à Olivier Giroud
  Florian Thauvin
  : à Wissam Ben Yedder
  Raphaël Varane
  : à Kingsley Coman
  Nabil Fékir
  : à Jonathan Ikoné
  Jonathan Ikoné
  : à Kingsley Coman
  Léo Dubois
  : à Antoine Griezmann

Matchs de la campagne 2018-2020 
Le tableau suivant liste les rencontres de l'équipe de France depuis la fin de la Coupe du monde 2018.

Classement FIFA

Parcours en compétition

Ligue des Nations 2018/2019

Éliminatoires de l'Euro 2020 (Groupe H)

Bilan

|-bgcolor=lightgreen

Audiences

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
Équipe de France de football en 2018
Équipe de France de football en 2019
Équipe de France de football en 2020
Ligue des nations de l'UEFA 2018-2019

2018-2020
Football en France en 2018
Football en France en 2019
Football en France en 2020